Un steht für:

 20. Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe უ
 Un (Band), US-amerikanische Funeral-Doom-Band
 Un (Gujarat), Stadt im Bundesstaat Gujarat, Indien
 Un (Uttar Pradesh), Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien

UN steht für:
 United Nations (auch U.N.), siehe Vereinte Nationen
 Russische Föderation (ICAO-Code)
 Unabhängige Nachrichten, deutsche rechtsextreme Monatszeitschrift
 Ungheni, Kfz-Kennzeichen Moldau für Rajon Ungheni
 União Nacional, faschistische Einheitspartei des portugiesischen Estado-Novo-Regimes
 Kfz-Kennzeichen Deutschland für Kreis Unna
 UN-Nummer, die Stoffnummer der Gefahrstoffkennzeichnung nach dem System der Vereinten Nationen
 Transaero Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Bahnhof Nordhausen (DS100-Code)

Siehe auch: